TurboDBAdmin to napisany w PHP (z wykorzystaniem technologii AJAX) menedżer baz danych. Umożliwia proste zarządzanie danymi w bazie, posiada prosty i intuicyjny interfejs.

Linki zewnętrzne 

 

Bazy danych
Programy narzędziowe